Blanding může být:

 Blanding (Utah) – město v Utahu
 Blanding (Illinois) – železniční křižovatka v Illinois
 Don Blanding (1894–1957) – americký básník
 Sarah Gibson Blanding (1898–1985) – americká učitelka